Occupations è un cortometraggio del 2007 diretto da Lars von Trier. Fa parte di un film a episodi, Chacun son cinéma.

Trama

Produzione

Note 

Film diretti da Lars von Trier